TRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tarakan (Indonesia)
 trk – codice ISO 639-5 delle lingue turche